Le mot optimisation est employé dans plusieurs matières :
 en mathématiques, l'optimisation traite de la recherche d'un extremum d'une fonction, dont les entrées peuvent être soumises à des contraintes ;
 en informatique, l'optimisation de code permet d'améliorer les performances d'un logiciel
 plus particulièrement dans les bases de données, l'optimisation de requête définit la meilleure exécution par le SGBD d'un code donné,
 l'optimisation pour les moteurs de recherche permet d’améliorer le classement d'un site web dans les résultats d'une requête sur les moteurs de recherche ;
 en finance, l'optimisation fiscale permet de minimiser l'imposition légalement.
Elle est aussi l'action d'obtenir le meilleur, d'améliorer un fonctionnement, un rendement, une utilisation.